Квалификация (отборочный турнир) 18-го чемпионата мира по волейболу среди женщин среди стран-членов Европейской конфедерация волейбола (ЕКВ, CEV) проходил с 23 мая 2016 по 27 августа 2017 года. Заявки на участие поступили от 42 стран, что является рекордным за всё время проведения квалификационных турниров чемпионатов мира. Разыгрывалось 8 путёвок на чемпионат мира, обладателями которых стали сборные Азербайджана, Болгарии, Германии, Италии, Нидерландов, России, Сербии и Турции.

Команды-участницы

Формула соревнований 
Европейская квалификация предусматривает 3 этапа отбора. На 1-м участвуют сборные команды стран, входящих в дивизион малых стран ЕКВ (SCD). На 2-м подключаются две лучшие из них и все остальные заявившиеся команды, которые делятся на 6 групп. Победители групповых турниров получают путёвки на чемпионат мира. Ещё две вакантные путёвки в 3-м раунде разыгрывают команды, занявшие в группах 2-го этапа вторые места

Первичным критерием при распределении мест в группах является общее количество побед, затем — общее количество очков, соотношение партий, соотношение мячей, результаты личных встреч. За победы 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, за победы 3:2 — 2 очка, за поражения 2:3 — 1, за поражения 1:3 и 0:3 очки не начисляются.

1-й групповой этап 
Этап одновременно является отборочным турниром и для чемпионата малых стран Европы 2017.

Группа А 
23—25.05.2016. Торсхавн (Фарерские острова)

 23 мая
 Кипр — Лихтенштейн 3:0 (25:19, 25:16, 25:21).
 Фарерские острова — Ирландия 3:0 (25:8, 25:12, 25:11).
 24 мая
 Кипр — Ирландия 3:0 (25:12, 25:9, 25:12).
 Фарерские острова — Лихтенштейн 3:0 (25:15, 25:15, 25:21).
 25 мая
 Лихтенштейн — Ирландия 3:0 (25:14, 25:7, 25:10).
 Кипр — Фарерские острова 3:1 (25:21, 25:14, 19:25, 25:13).

Группа В 
24—26.06.2016. Люксембург (Люксембург)

 24 июня
 Исландия — Шотландия 3:0 (25:21, 25:14, 25:17).
 Люксембург — Северная Ирландия 3:0 (25:18, 25:11, 25:7).
 25 июня
 Шотландия — Северная Ирландия 3:0 (25:13, 25:4, 25:11).
 Исландия — Люксембург 3:1 (21:25, 25:19, 25:17, 25:17).
 26 июня
 Исландия — Северная Ирландия 3:0 (25:8, 25:13, 25:6).
 Шотландия — Люксембург 3:1 (25:23, 16:25, 25:23, 25:20).

Итоги 
Победители групп (Кипр и Исландия) вышли во 2-й групповой раунд, где к ним присоединятся 34 команды.

2-й групповой этап

Группа А 
31.05—4.06.2017. Осиек (Хорватия).

 31 мая
 Россия — Австрия 3:0 (25:14, 25:13, 25:15).
 Греция — Венгрия 3:2 (25:18, 20:25, 20:25, 25:21, 15:13).
 Хорватия — Грузия 3:0 (28:26, 25:11, 25:18).
 1 июня
 Австрия — Венгрия 3:2 (27:29, 25:22, 25:18, 11:25, 15:12).
 Россия — Грузия 3:0 (25:8, 25:6, 25:13).
 Греция — Хорватия 3:0 (25:8, 25:13, 25:6).
 2 июня
 Австрия — Грузия 3:0 (25:14, 25:16, 25:14).
 Россия — Греция 3:1 (25:10, 24:26, 25:16, 25:23).
 Венгрия — Хорватия 3:2 (19:25, 30:32, 25:15, 25:21, 15:11).
 3 июня
 Греция — Грузия 3:0 (25:13, 25:13, 25:14).
 Россия — Венгрия 3:0 (25:11, 25:21, 25:7).
 Хорватия — Австрия 3:1 (23:25, 26:24, 25:20, 25:16).
 4 июня
 Венгрия — Грузия 3:0 (25:12, 25:8, 25:21).
 Греция — Австрия 3:1 (20:25, 25:19, 25:22, 25:23).
 Россия — Хорватия 3:1 (25:22, 25:21, 20:25, 25:15).

Группа B 
23—28.05.2017. Варшава (Польша).

 23 мая
 Чехия — Словакия 3:1 (18:25, 25:15, 25:17, 25:16).
 Сербия — Исландия 3:0 (25:13, 25:15, 25:9).
 Польша — Кипр 3:0 (25:14, 25:17, 25:15).
 24 мая
 Сербия — Чехия 3:0 (25:19, 25:18, 26:24).
 Словакия — Кипр 3:0 (25:15, 25:13, 25:10).
 Польша — Исландия 3:0 (25:16, 25:5, 25:18).
 25 мая
 Сербия — Кипр 3:0 (25:10, 25:12, 25:15).
 Чехия — Исландия 3:0 (25:6, 25:7, 25:13).
 Польша — Словакия 3:1 (25:19, 25:15, 26:28, 25:19).
 27 мая
 Кипр — Исландия 3:0 (25:20, 26:24, 25:21).
 Сербия — Словакия 3:0 (25:8, 25:14, 25:18).
 Чехия — Польша 3:2 (33:35, 25:14, 14:25, 25:22, 15:9).
 28 мая
 Словакия — Исландия 3:0 (25:11, 25:21, 25:11).
 Чехия — Кипр 3:0 (25:18, 25:14, 25:15).
 Сербия — Польша 3:0 (25:15, 25:16, 25:15).

Группа C 
31.05—4.06.2017. София (Болгария).

 31 мая
 Турция — Косово 3:0 (25:5, 25:13, 25:10).
 Болгария — Швейцария 3:0 (25:8, 25:9, 25:20).
 Румыния — Черногория 3:0 (25:23, 25:15, 25:16).
 1 июня
 Турция — Швейцария 3:0 (25:16, 25:11, 25:17).
 Черногория — Косово 3:0 (25:20, 25:7, 25:5).
 Болгария — Румыния 3:0 (25:23, 25:15, 25:21).
 2 июня
 Швейцария — Косово 3:0 (25:11, 25:8, 25:15).
 Болгария — Черногория 3:0 (25:15, 25:12, 25:13).
 Турция — Румыния 3:0 (25:14, 25:19, 25:18).
 3 июня
 Швейцария — Черногория 3:0 (25:22, 25:16, 25:17).
 Турция — Болгария 3:2 (23:25, 25:23, 25:23, 13:25, 15:13).
 Румыния — Косово 3:0 (25:12, 25:12, 25:13).
 4 июня
 Турция — Черногория 3:0 (25:16, 25:13, 25:19).
 Румыния — Швейцария 3:1 (21:25, 25:19, 25:16, 25:21).
 Болгария — Косово 3:0 (25:8, 25:13, 25:10).

Группа D 
31.05—4.06.2017. Кортрейк (Бельгия).

 31 мая
 Белоруссия — Испания 3:0 (25:14, 25:20, 25:13).
 Бельгия — Латвия 3:0 (25:17, 25:13, 25:12).
 Италия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:12, 25:12, 25:13).
 1 июня
 Бельгия — Испания 3:0 (25:21, 25:18, 25:14).
 Италия — Белоруссия 3:0 (25:12, 26:24, 25:22).
 Босния и Герцеговина — Латвия 3:1 (25:11, 25:21, 25:27, 25:12).
 2 июня
 Италия — Латвия 3:0 (25:12, 25:9, 25:16).
 Бельгия — Белоруссия 3:1 (25:23, 23:25, 25:17, 25:17).
 Испания — Босния и Герцеговина 3:2 (22:25, 25:20, 20:25, 25:23, 15:10).
 3 июня
 Белоруссия — Латвия 3:0 (25:19, 25:20, 25:16).
 Италия — Испания 3:0 (25:17, 25:18, 25:15).
 Бельгия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:19, 30:28, 25:16).
 4 июня
 Испания — Латвия 3:0 (25:8, 25:16, 25:19).
 Белоруссия — Босния и Герцеговина 3:2 (25:17, 27:25, 18:25, 25:27, 15:7).
 Италия — Бельгия 3:0 (25:18, 25:22, 25:23).

Группа E 
30.05—3.06.2017. Баку (Азербайджан).

 30 мая
 Нидерланды — Дания 3:0 (25:12, 25:13, 25:9).
 Азербайджан — Норвегия 3:0 (25:15, 25:10, 25:6).
 Украина — Израиль 3:0 (25:22, 25:20, 25:11).
 31 мая
 Нидерланды — Норвегия 3:0 (25:11, 25:14, 25:13).
 Азербайджан — Украина 3:0 (25:17, 25:17, 25:21).
 Израиль — Дания 3:0 (25:22, 25:19, 25:18).
 1 июня
 Украина — Норвегия 3:1 (25:21, 22:25, 25:14, 25:17).
 Азербайджан — Дания 3:0 (25:12, 25:14, 25:14).
 Нидерланды — Израиль 3:1 (25:19, 25:11, 22:25, 25:15).
 2 июня
 Норвегия — Дания 3:1 (21:25, 25:15, 25:23, 25:15).
 Азербайджан — Израиль 3:0 (25:9, 25:14, 25:18).
 Нидерланды — Украина 3:1 (30:28, 18:25, 25:13, 27:25).
 3 июня
 Израиль — Норвегия 3:1 (21:25, 25:15, 25:23, 25:15).
 Азербайджан — Нидерланды 3:0 (30:28, 25:22, 25:13).
 Украина — Дания 3:0 (25:14, 25:18, 25:16).

Группа F 
31.05—4.06.2017. Виана-ду-Каштелу (Португалия).

 31 мая
 Германия — Словения 3:0 (25:18, 25:20, 25:22).
 Португалия — Франция 3:2 (25:21, 13:25, 23:25, 27:25, 15:13).
 Эстония — Финляндия 3:1 (25:17, 17:25, 25:23, 25:20).
 1 июня
 Словения — Франция 3:0 (25:17, 25:15, 25:16).
 Португалия — Финляндия 3:2 (25:23, 27:29, 17:25, 25:22, 15:12).
 Германия — Эстония 3:0 (25:18, 25:19, 25:20).
 2 июня
 Финляндия — Франция 3:0 (26:24, 25:18, 25:17).
 Германия — Португалия 3:1 (25:18, 25:15, 15:25, 25:11).
 Словения — Эстония 3:0 (25:19, 25:20, 25:12).
 3 июня
 Германия — Финляндия 3:0 (25:23, 25:23, 25:14).
 Словения — Португалия 3:0 (25:18, 25:19, 25:22).
 Эстония — Франция 3:2 (22:25, 25:20, 15:25, 25:17, 16:14).
 4 июня
 Словения — Финляндия 3:0 (25:16, 25:21, 26:24).
 Германия — Франция 3:1 (25:22, 25:21, 22:25, 25:17).
 Португалия — Эстония 3:0 (25:23, 25:20, 25:13).

Итоги 
Обладателями путёвок на чемпионат мира по волейболу 2018 года среди женских сборных по итогам 2-го этапа европейской квалификации стали победители групповых турниров — Россия, Сербия, Турция, Италия, Азербайджан, Германия.

Команды, занявшие в группах вторые места (Греция, Чехия, Болгария, Бельгия, Нидерланды, Словения), продолжат борьбу за две оставшиеся путёвки в 3-м раунде квалификации.

3-й групповой этап 
22—27.08.2017. Роттердам (Нидерланды).

22 августа
 Болгария — Словения 3:1 (25:18, 25:19, 20:25, 25:22).
 Бельгия — Чехия 3:2 (25:22, 23:25, 25:20, 13:25, 15:11).
 Нидерланды — Греция 3:0 (25:13, 25:13, 25:18).

23 августа
 Болгария — Чехия 3:1 (18:25, 26:24, 25:16, 25:21).
 Словения — Греция 3:0 (25:17, 25:22, 25:19).
 Нидерланды — Бельгия 3:0 (25:18, 25:18, 25:22).

24 августа
 Болгария — Греция 3:1 (26:24, 21:25, 25:21, 25:17).
 Бельгия — Словения 3:1 (26:24, 25:13, 23:25, 25:23).
 Нидерланды — Чехия 3:0 (25:18, 25:22, 25:18).

26 августа
 Нидерланды — Словения 3:0 (25:16, 25:11, 25:16).
 Болгария — Бельгия 3:0 (25:17, 25:22, 25:19).
 Чехия — Греция 3:2 (25:23, 22:25, 26:24, 16:25, 15:11).

27 августа
 Нидерланды — Болгария 3:0 (25:21, 25:17, 25:23).
 Бельгия — Греция 3:0 (25:14, 25:17, 25:12).
 Чехия — Словения 3:0 (25:17, 25:15, 25:20).

Итоги 
Обладателями двух оставшихся путёвок на чемпионат мира по волейболу 2018 года среди женских сборных по итогам 3-го этапа европейской квалификации стали Нидерланды и Болгария.

Примечания

Ссылки 
 Европейская квалификация на сайте CEV

Чемпионат мира по волейболу среди женщин 2018 (квалификация)